Kõpu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
Kõpu (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
Kõpu (Pärnu), een plaats in de Estlandse gemeente Pärnu
Kõpu (Põhja-Sakala), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Sakala
Kõpu (Põltsamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põltsamaa
Kõpu (rivier), een rivier in Estland
Kõpu (schiereiland), een schiereiland van het eiland Hiiumaa in Estland